

Arte 
I battellieri del Volga – dipinto di Il'ja Efimovič Repin del 1870-1873

Film 
I battellieri del Volga – film muto di Cecil B. DeMille del 1926
I battellieri del Volga – film di Vladimir Striževskij del 1936
I battellieri del Volga – film di Arnaldo Genoino del 1959

Musica 
I battellieri del Volga – canzone tradizionale russa